Antoni Maciej Durski (1854–1908), działacz sokoli
 Antoni Durski-Trzaska (1895–1982), oficer Wojska Polskiego